Tasnádi István (1953–2018) olimpiai ezüstérmes romániai magyar súlyemelő
 Tasnádi István (1970) író